Helen Grant est un nom pouvant désigner:

Personnalités
 (née en 1979), joueuse de hockey sur gazon anglaise
Helen Grant (née en 1961), femme politique britannique
Helen Grant (née en 1964), auteure de nouvelles britannique

Personnage fictif
Helen Grant, personnage du feuilleton britannique Holby City
The Helen Grant Books, série de nouvelles de l'auteure américaine

Voir aussi
  (1843-1907), activiste du doit des femmes canadienne

Homonymie de personnes